Arcangelo Tipaldi – vescovo cattolico della diocesi dell'Aquila
Filippo Tipaldi – vescovo cattolico della diocesi di Ariano